Aczél János (?–1523) királyi titkár, költő
 Aczél János (1922–2004) dramaturg, forgatókönyvíró, műfordító
 Aczél János (1924–2020) matematikus, az MTA tagja